são-luizense – abitanti di São Luiz Gonzaga
são-luizense – abitanti di São Luiz
são-luizense – abitanti di São Luíz do Norte